Burleson ist der Familienname folgender Personen:

 Albert S. Burleson (1863–1937), US-amerikanischer Politiker
 Dyrol Burleson (* 1940), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Kevin Burleson (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Nate Burleson (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler 
 Omar Truman Burleson (1906–1991), US-amerikanischer Politiker (Texas)
 Stanley Burleson (* 1966), niederländischer Musical-Tänzer, Sänger, Choreograph und Schauspieler
 Tommy Burleson (* 1952), US-amerikanischer Basketballspieler

Burleson heißt der Ort
 Burleson (Texas) in den USA

sowie das
 Burleson County